Овај списак бодљикавих ајкула је покушај да се направи потпун списак свих родова који су икада били укључени у класу бодљикаве ајкуле. Овај списак укључује све прихваћене родове, као и оне родове који још нису званично објављени (-{nomen nudum}-).

На овом списку се налази 107 родова.

Начин именовања и терминологија 
Називи и терминологија су дати у складу са Међународним кодексом зоолошке номенклатуре. Технички термини који су коришћени укључују:
 Млађи синоним: Назив који описује исти таксон као и претходно објављен назив. Ако су два или више рода званично означена и потом типске врсте прикључене истом роду, она врста која је хронолошки прва објављена је старији синоним, а све касније објављене су млађи синоними. Уобичајено је да се користи назив старијег синонима, сем уколико је усвојена посебна одлука Међународне комисије за зоолошку номенклатуру (-{ICZN}-).
 -{Nomen nudum}-: Име које се појавило у штампи, али није званично објављено по стандардима -{ICZN}-. Ови родови још увек нису валидни, тако да нису исписани у курзиву, као што је урађено са ваљаним именима родова. Ако се има касније званично усвоји, оно више неће бити -{nomen nudum}- и биће исписано курзивом на овом списку. Често је име које се званично објави различито од сваког незваничног имена које се спомиње у штампи.
 Заутето име: Име које је званично објављено, али се већ користи за други таксон. Име које је друго објављено такође није валидно и мора се заменити. Пошто заузета имена нису валидна, она у списку такође неће бити исписана курзивом, као остала ваљана имена.

Списак

Види још 
 Бодљикаве ајкуле

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Класа -{Acanthodii}- на -{Paleobiology Database entry}-